Владимир Николаевич Лебедев: Лебедев, Владимир Николаевич (1925—2012) — советский художник, член комитета художников-ветеранов войны, Московского Союза Художников, Член Международного художественного фонда и производственной комиссии Московского товарищества живописцев. 
 Лебедев, Владимир Николаевич (1882—1951) — русский и советский биолог, режиссёр научно-популярного кино.
 Лебедев, Владимир Николаевич (1903—1980) — советский актер и режиссёр.
 Лебедев, Владимир Николаевич (род. 1984) — российский фристайлист.
 Лебедев, Владимир Николаевич (1928—2010), доктор физико-математических наук, профессор, начальник отдела Государственного научного центра Российской Федерации «Институт физики высоких энергий», Московская область. Заслуженный деятель науки РФ.

Примечания